Den Namen Prinzenhöhle tragen folgende Höhlen in Deutschland:

 Prinzenhöhle (Hartenstein), eine Höhle im Erzgebirge
 Prinzenhöhle (Hemer), eine Höhle im Sauerland
 Prinzenhöhle (Kyffhäuser), eine Höhle am Kyffhäuser